Э́дит Пи́терс (; полное имя — Эдит Арлин Каталано-Питерс, Edith Arlene Catalano-Peters); род. 14 апреля 1926, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 28 октября 2000 там же) — джазовая певица, участница популярного трио Peters Sisters. Известна советскому зрителю по фильму «Укрощение строптивого» в роли Мами.

Биография 
Эдит Питерс в 40-60-е годы выступала в трио Peters Sisters в кабаре-шоу. В 70-е с большим успехом выступает сольно в Италии. Выступала на телевидении Швейцарии в джазовом шоу-сейшене, посвященном Луи Армстронгу и Хоэги Кармайклу. Впервые появляется в музыкальной комедии Alì Babà va in città 1937 вместе с сестрами в эпизодах. Снималась в США, Италии, Испании, Франции и ФРГ.

Личная жизнь 
Была замужем за Сильвио Каталано.

Фильмография

Ссылки 
 Питерс на КиноПоиск.ru

Джазовые певцы и певицы США